Монсоро:

 Монсоро — город
 Музей современного искусства «Замок Монсоро»
 Монсоро — замок
 Графиня де Монсоро — роман Александра Дюма